Young Guns (film), Amerikaanse western uit 1988
 Young Guns II, het vervolg hierop uit 1990
 Young Guns (band), Engelse rockband
 Young Guns (Go For It), single van Wham!